Чарко Ларго има више значења:

 Чарко Ларго (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чарко Ларго (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Ларго (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Ларго (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чарко Ларго (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Ларго (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Ларго (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чарко Ларго (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чарко Ларго (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чарко Ларго, Лас Палмас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чарко Ларго (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Ларго (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Ларго (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чарко Ларго (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику